Belvidere (Dakota del Sud)
 Belvidere (Illinois)
 Belvidere (Nebraska)
 Belvidere (Nova Jersey)
 Belvidere (Vermont)